Chetwood ist der Familienname folgender Personen:

 William Chetwood (1771–1857), US-amerikanischer Politiker
 William Rufus Chetwood (unbekannt–1766), englischer Verleger

Siehe auch:
 Chetwode